Knöschen ist Name oder Namensbestandteil von Bergen in Hessen (sortiert nach Höhe):
 Knöschen (Gieseler Forst) oder Gefels (508,7 m) im Gieseler Forst bei Buchenrod (Flieden), Landkreis Fulda
 Kleiner Knöschen oder Zigeunerdelle (497,3 m) im Odenwald nahe Olfen (Oberzent), Odenwaldkreis
 Knöschen (Hessischer Landrücken) (464,5 m) im Hessischen Landrücken bei Wallroth (Schlüchtern), Main-Kinzig-Kreis